2-я воздушная армия может означать:
 2-я воздушная армия (СССР) — оперативное формирование (объединение, воздушная армия) авиации РККА Вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны.
  — армия ВВС США.